Un aggloméré, ou agglo, est un matériau de construction artificiel de forme géométrique régulière, plein ou creux, résultant de la prise et du durcissement d’un mélange de liant et de matériaux inertes.

Exemples 

 aggloméré organique : bois aggloméré, briquette combustible de charbon.

 aggloméré inorganique :
 non-métallique : hourdis, bloc de béton, parpaing ;
 métallique : aggloméré de minerai de fer ;

Matières de base 
Les matériaux inertes peuvent être du sable, des granulats, des cailloux, des concassés, des scories, des mâchefers, des pouzzolanes, des fibres, des débris végétaux, des particules de bois, etc.

Les liants peuvent être inorganiques comme le ciment, la chaux et le plâtre ou organiques comme les résines, le bitume, le goudron, etc.

Fabrication  
Les deux composants sont tassés dans un moule par pilonnage, par compression et éventuellement par vibration.

Références 

Matériau de construction